Zygmunt Kukla – piłkarz
 Zygmunt Kukla – dyrygent